

Cinema 
 The Kid – film del 1910 diretto da Frank Powell
 The Kid – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Powers Picture Plays
 The Kid – film del 1916 diretto da Wilfrid North
 Il monello (The Kid) – film del 1921 diretto da Charlie Chaplin
 The Kid – film del 1997 diretto da John Hamilton
 Faccia a faccia (The Kid) – film del 2000 diretto da Jon Turteltaub
 The Kid – film del 2001 diretto da Larry Jacobs
 The Kid – film del 2010 diretto da Nick Moran
 The Kid – film del 2019 diretto da Vincent D'Onofrio

Musica 
 The Kid – album di Leroy Vinnegar del 1974

Pagine correlate 
 Kid
 The Kids